Fahrenheit puede referirse a:

 Fahrenheit, una unidad de temperatura propuesta por Gabriel Fahrenheit en 1724;
 Fahrenheit, un videojuego lanzado en 1994;
 Fahrenheit, un videojuego lanzado en septiembre de 2005;
 Fahrenheit, una API de gráficos 3D por computador unificando Direct3D y OpenGL;
 Fahrenheit, una banda chilena de hard rock;
 Fahrenheit, un videojuego de 1994 para Sega 32X que requiere Sega Mega-CD;
 Fahrenheit, una revista bimestral de arte contemporáneo y estilo de vida abordando el tema desde diversas disciplinas del arte, la crítica y la teoría;
 Fahrenheit, una banda taiwanesa;
 Fahrenheit, cráter lunar situado en Mare Crisium.

Apellidos 
 Daniel Gabriel Fahrenheit, físico alemán, autor de numerosos inventos como el termómetro de agua y que propuso la escala de temperaturas que lleva su nombre.

Otros usos 
 Fahrenheit 9/11, un documental estrenado en 2004 dirigido por Michael Moore.
 Fahrenheit 451 (desambiguación),  desambiguación.
 Fahrenheit 56K, obra de teatro distópica
 7800 Degrees Fahrenheit, el segundo álbum de estudio de la banda de hard rock Bon Jovi, publicado en 1985.
 Miss Fahrenheit, una de las canciones del grupo español DeLarge.
 Fahrenheit DDB, una agencia de publicidad ATL y Digital fundada en 2009 por Ricardo Chadwick y Alberto Goached.